Stacie est un prénom féminin anglo-saxon.
, actrice américaine.
Stacie Mistysyn, actrice canadienne.
Stacie Orrico, chanteuse américaine.
Stacie Passon, réalisatrice et scénariste américaine.
Prénom féminin
Homonymie de prénom
Prénom anglais